F36 ou F-XXXVI peut faire référence à :
 Fedora36, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire ;
 Fokker F.XXXVI, un avion de ligne néerlandais ;
 HMS Nubian (F36), un destroyer de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres